Kojetice est un toponyme qui peut désigner :

Kojetice, une commune du district de Mělník, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Kojetice, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie